Konrath ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Konrath (1895–1967), Priester der Diözese Speyer und Verfolgter des NS-Regimes
 Anton Konrath (1888–1981), österreichischer Dirigent
 Edith Konrath (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Georges Konrath (* 1937), französischer Fußballschiedsrichter 
 Gisela Konrath (* 1947), deutsche Politikerin (CDU)
 Karl Konrath (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Matthias Konrath (1843–1925), österreichischer Anglist

Siehe auch: Konrad (Begriffsklärung), Conrad (Begriffsklärung), Conrath, Konrád, Conradt